Höjdhopp för damer vid olympiska sommarspelen 1972 i München avgjordes 3-4 september.

Medaljörer

Resultat

Kval

Final

Key: WR = världsrekord; o = klarade höjden; p = stood över höjden; x = rivning; NM = ingen notering; DNS = startade inte

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1972